Satsuma – półwysep w południowej części wyspy Kiusiu, w Japonii 
 Prowincja Satsuma
 Satsuma (domena feudalna)
 „Satsuma” – pancernik japoński
 Mandarynka Satsuma

Miejscowość w Stanach Zjednoczonych:
 Satsuma – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Mobile